

События 
 Консулы Секст Юлий Цезарь (патриций) и Луций Аврелий Орест (плебей).
 Раздача неимущим римлянам вновь приобретённой земли.
 Катон послан в Африку во главе сенатской комиссии, чтобы разрешить спор между Карфагеном и Нумидией. После этой поездки Катон возненавидел Карфаген.
 Деметрий вторгся в Каппадокию, сверг Ариарата и за 1000 талантов возвёл на престол Олоферна. Но римляне решили, что Ариарат и Олоферн должны царствовать вместе.
 Мир сирийцев с Ионафаном Хасмонеем.
Хунну:
 Хунну признают автономию Усуни.

Родились 
 158/157 — Гай Марий — римский полководец и семь раз консул;
 Санатрук — царь Парфии.

Скончались 
 Вэнь-ди — император Китая;
 Император Когэн — 8-й правитель японской династии Ямато.

См. также